Jalapeño peut faire référence à :
 le piment jalapeño, variété de piment mexicain ;
 les , préparation farcie et frite du précédent ;
 le chipotle, préparation séchée et fumée du précédent.